Österhaninge kan syfta på:

Österhaninge kyrkby – en småort i Södermanland
Österhaninge socken – i Haninge kommun Södermanland
Österhaninge landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län
Österhaninge församling – en församling inom Stockholms stift
Österhaninge kyrka – en kyrkobyggnad i Österhaninge församling 
Österhaninge distrikt – ett distrikt i Haninge kommun och Stockholms län
Österhaninge IF – idrottsförening
Österhaninge station – en järnvägsstation utmed Nynäsbanan som 1913 bytte namn till Handen